Pyxis è un genere di tartarughe della famiglia delle Testudinidae
Pyxis (la Bussola) è una costellazione
Pyxis è un tipo di vaso dell'Antica Grecia. È cilindrico e di piccole dimensioni e serviva per contenere cosmetici, balsami, ma soprattutto gioielli.
Pyxis Prepstockings è un personaggio della linea di bambole Monster High, per metà incubo e per metà pegaso